Чёрная Маска — многозначный термин:
 Чёрная Маска — гонконгский боевик 1996 года.
 Чёрная Маска (DC Comics) — суперзлодей, враг Бэтмена.
 Чёрная Маска (журнал) — американский бульварный журнал.